Mayres puede referirse a: 

 Mayres, comuna francesa situada en Ardèche.
 Mayres, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.